Асанбаев — фамилия; имеет женскую форму Асанбаева. Известные носители:
 Асанбаев, Абдувахаб — звеньевой колхоза имени Кагановича Янги-Юльского района Ташкентской области, Герой Социалистического Труда.
 Асанбаев, Алик (род. 1969) — советский и киргизский футболист.
 Асанбаев, Алик Абдуалиевич — имя Васильева Владимира Абдуалиевича при рождении (род. 1949).
 Асанбаев, Ерик Магзумович (1936—2004) — советский и казахстанский государственный деятель.
 Асанбаев, Карачал (род. 1946) — киргизский советский колхозник, депутат Верховного Совета СССР.
 Асанбаев, Нажиб (1921—2013) — башкирский писатель и поэт, драматург.
 Асанбаев, Рустэм Николаевич (1954—2016) — российский гитарист.
 Асанбаев, Улугбек Пахритдинович (род. 1979) — казахстанский футболист.

Примечания